Шмель спорадикус () — насекомое из семейства пчелиных (Apidae), вид рода шмелей (Bombus).

Распространение 
Несмотря на общую малочисленность, ареал шмеля спорадикуса достаточно обширен. На территории России данный вид встречается по всей лесной зоне Европейской части, в Сибири и в Приморье. На Камчатке встречается эндемичный подвид — спорадикус Малеза (). За пределами России данный вид обитает в северных районах Монголии.

Типичными местами обитания являются таёжные массивы, где шмель спорадикус считается важным опылителем цветковых растений. Кроме того, эти шмели часто встречаются на лугах, на приморских и горных тундровых участках, на лугах и на опушках березняков, лиственничных и пойменных лесных массивов.

Описание 
Представляет собой достаточно крупного шмеля, покрытого густыми волосками. Переднеспинка и заднеспинка покрыта волосками жёлтого цвета, среднеспинка между основанием крыльев — волосками чёрного цвета, образующими своеобразную перевязь, наличник — волосками бурого цвета, основание брюшка — жёлтыми волосками, а конец брюшка — 5-й тергит — белыми. Спорадикус Малеза имеет несколько иной раскрас: жёлтые волоски на переднеспинке, чёрные — на среднеспинке и заднеспинке, жёлтые — на втором тергите брюшка и белые — за двух задних тергитах брюшка.

Брюшко самок и рабочих особей разделено на шесть тергитов. Коленчатые усики состоят из 12 члеников. Шмель спорадикус имеет жало, аппарат для собирания пыльцы и необходимый для собирания нектара хоботок. Самцы данного вида отличаются дополнительным видимым тергитом брюшка, дополнительным члеником усиков и клешнеобразными гениталиями на месте жала.

Размеры самок спорадикуса достигают 3,2—3,5 сантиметров, рабочие особи на порядок мельче, их размер не превышает 1,7—2 сантиметров. Хоботок по сравнению с другими шмелями достаточно короткий — до 7,5 миллиметров.

Экология 
Особенности поведения и места обитания изучены достаточно слабо. В целом жизненный цикл схож с другими шмелями. Летают они на протяжении всего лета, живут однолетними семьями. Зимуют только оплодотворённые осенью самки. Весной они строят гнёзда, выбирая для этих целей укрытия в траве и мхе. Первую партию потомства самки выкармливают и воспитывают в одиночку. После появления рабочих шмелей о потомстве начинают заботиться они, самка лишь откладывает яйца. Поначалу, весной и в первую половину лета, на свет появляются только рабочие шмели, молодые, способные к размножению самки и самцы спорадикуса начинают рождаться только к концу лета. Самцы шмеля живут не более месяца и погибают после спаривания с самками.

Из цветковых растений предпочитают представителей семейств астровых, ясноткоцветных, кипрейных, бобовых и лютиковых, хотя могут посещать и другие растения. Пыльцу собирают только самки, необходимые для этого органы — так называемые корзиночки, у самцов отсутствуют.

Как и другие шмели, представители этого вида — одни из самых холодостойких насекомых: они способны, быстро и часто сокращая мышцы груди, ускоренно разогреть своё тело до необходимых 30 °C, что позволяет им вылетать рано утром и собирать первый нектар, когда воздух ещё не достаточно прогрелся. С другой стороны, температуры свыше 25—26 °C они не переносят.

Численность и охранный статус 
Точная численность шмеля спорадикуса не известна из-за слабой изученности этого вида. В конце XIX-начале XX веков шмель почти полностью исчез в Поволжье. Численность камчатского подвида — спорадикуса Малеза, составляет в благоприятные годы около 10 особей/м². Основными лимитирующими факторами являются изменение среды обитания и зачастую суровые условия обитания, например, в Мурманской области, где проходит северная граница ареала.

Главным методом охраны является сохранение неизменного вида мест обитания спорадикуса и образование микрозаказников, кроме того, необходимо более тщательно изучить биологию данного вида и проводить мониторинг численности и эколого-просветительские работы, обращая внимание на важную роль шмеля спорадикуса, как опылителя цветковых растений тайги.

Данный вид шмеля занесён в несколько региональных книг России, в том числе: в Красную книгу Мурманской области (охраняется в Кандалакшском заповеднике), Красную книгу Красноярского края, Красную книгу Камчатки (охраняется в Кроноцком государственном биосферном заповеднике), Красную книгу Бурятии, Красную книгу Смоленской области, Красную книгу Нижегородской области, Красную книгу республики Коми и Красную книгу Вологодской области. Также занесён в «Перечень объектов животного мира, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде» (1998 год) и «Приложение 3» к Красной книге России (2001 год). Кроме того, шмель спорадикус был включён в Красную книгу СССР (1984 год).

См. также 
 Список видов шмелей

Примечания 

Шмели
Насекомые Евразии
Животные, описанные в 1848 году